Tamássy ist der Familienname folgender Personen:

 István Tamássy (1910–1994), ungarischer Fußballspieler 
 Zdenko Tamássy (1921–1987), ungarischer Filmkomponist